Ласкин — фамилия.

Известные носители:
 Ласкин, Бора (1912—1984) — главный судья Верховного суда Канады (1973—1984).
 Ласкин, Борис Савельевич (1914—1983) — советский поэт-песенник, прозаик и драматург, киносценарист.
 Ласкин, Иван Андреевич (1901—1988) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Ласкин, Лили (1893—1988) — французская арфистка русского происхождения.
 
 Ласкин, Семён Борисович (1930—2005)  — советский прозаик, драматург, киносценарист, искусствовед, историк литературы.
 Ласкин, Фёдор Петрович (в монашестве Флавиан; 1760-е—1808) — архимандрит Иверского валдайского монастыря, ректор Санкт-Петербургской духовной академии.